Info steht für:

 Hypertext-Dokumentationsformat (des GNU-Projektes, u. a. für Unix Manuals)
 von Schülern verwendete Abkürzung des Schulfaches Informatik
 Abkürzung für Information
 Info (Unix), Unix-Kommando

.info steht für:

 .info, generische Top-Level-Domain

Siehe auch:

INFO